Juan Cristóbal Bonaparte (Jean Christophe Albéric Ferdinand Napoléon Bonaparte; Saint-Raphaël, Var, 11 de julio de 1986) es el actual cabeza de familia de la Casa de Bonaparte y actual reclamante a la jefatura de la misma así como del desaparecido trono francés.

Biografía 
Juan Cristóbal es hijo de Carlos María Bonaparte, príncipe Napoleón, y de su primera esposa, Beatriz de Borbón-Dos Sicilias. Es tátara-sobrino nieto del emperador Napoleón Bonaparte. 

Tiene una hermana, nacida en 1980, la princesa Carolina María Constanza Bonaparte, diplomada en la European Business School de París. Carolina contrajo matrimonio en 2009 con Eric Alain Marie Quérénet-Onfroy de Bréville (nacido en 1971 en Neuilly-sur-Seine), en Castellabate. También tiene una medio hermana, del segundo matrimonio de su padre, y una hermana adoptada.

Su abuelo, Luis Jerónimo Napoléon Bonaparte, que murió en 1997, estipuló en su testamento que deseaba que Juan Cristóbal fuera su sucesor en la Jefatura de la Casa de Bonaparte. A pesar de la disputa dinástica, su padre ha afirmado que "nunca habrá conflictos" entre él y su hijo por la sucesión imperial.

Juan Cristóbal ha estudiado en el Institut privé de préparation aux études supérieures y en la École des Hautes Études Commerciales de París.

Ha estado trabajando en la entidad financiera Morgan Stanley, en Nueva York, durante años. Actualmente trabaja en un banco de inversiones en Londres.

Suele acudir cada 5 de mayo a la ceremonia de conmemoración de la muerte de Napoleón Bonaparte en Los Inválidos.

Habla con fluidez francés, inglés y español.

Matrimonio y descendencia 
Su esposa es la condesa Olimpia de Arco-Zinneberg, hija del conde Riprando de Arco-Zinneberg y de su esposa, la archiduquesa María Beatriz de Austria-Este. Olimpia es bisnieta del emperador Carlos I de Austria y IV de Hungría. Contrajeron matrimonio civil el 17 de octubre de 2019 en Neuilly-sur-Seine, y religioso el 19 de octubre de 2019 en la Catedral de Los Inválidos.

El 7 de diciembre de 2022 en París, el matrimonio tuvo su primer hijo.

 Príncipe Luis Carlos Riprando Víctor Jerónimo María Napoleón.

Ancestros

Véase también 
 Bonapartismo

Referencias

Enlaces externos 
 Fundación Napoléon 

Juan
Juan Cristóbal
Juan Cristobal
Juan Cristóbal
Pretendientes al trono francés
Nacidos en Provenza-Alpes-Costa Azul